Exalt steht für:
 Exalt (Band), Hardcore-Band
 Peugeot Exalt, Automodell